Санта Инес Дос има више значења:

 Санта Инес Дос, Лос Пинитос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Инес Дос, Позо Нуево (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику